Speak No Evil kan henvise til:

 Speak No Evil (Wayne Shorter-album) – fra 1965
 Speak No Evil (Buddy Rich-album) – fra 1976
 Speak No Evil (Flora Purim-album) – fra 2003
 Speak No Evil (Tinsley Ellis-album) – fra 2009
 Speak No Evil (film) – fra 2022, instrueret af Christian Tafdrup
 Speak No Evil (film fra 2013) – amerikansk gyserfilm fra 2013